Финал Кубка Италии по футболу 2018 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Италии сезона 2017/18, в котором встречались «Ювентус» и «Милан». Матч состоялся 9 мая 2018 года на Олимпийском стадионе в Риме. Благодаря четырём безответным голам, забитым во втором тайме, «Ювентус» одержал свою четвёртую подряд и 13-ю в общем победу в Кубке.

Команды ранее четырежды встречались в финалах Кубка и в них три раза побеждал «Ювентус» — в 1942, 1990 и 2016. «Милан» одержал свою единственную победу в финале над «Ювентусом» в 1973 году.

Путь к финалу

«Ювентус»

«Милан»

Матч

Отчёт о матче

Примечания 

2018
Матчи ФК «Милан»
Матчи ФК «Ювентус»
Футбол в Италии в 2018 году
Май 2018 года
События 9 мая
Футбольные соревнования в Риме